Oddo Casagrandi (1876-1943) – medico italiano
 Vincenzo Casagrandi (1847-1938) –  docente, storico e archeologo italiano

Pagine correlate 
 Casagrande